Cryptocephalus rufipes  — вид  из подсемейства . Встречается в Юго-западной и Центральной Европе и в Марокко.

Вариетет 
 Cryptocephalus rufipes var. hispanus Seidlitz, 1891
 Cryptocephalus rufipes var. praescutellaris Pic, 1913
 Cryptocephalus rufipes var. pseudoquadrinaevus Pic, 1913
 Cryptocephalus rufipes var. signatipennis Pic, 1913
 Cryptocephalus rufipes var. subflavoapicalis Pic, 1955
 Cryptocephalus rufipes var. timhaditus Pic, 1949
 Cryptocephalus rufipes var. vitticollis Weise, 1891

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Скрытоглавы
Животные, описанные в 1777 году